Suite española puede hacer referencia a:
Suite española Op. 47 (Albéniz)
Suite española Op. 97 (Albéniz)